Fragile steht für:

 Fragile (Yes-Album), ein Album der Band Yes (1971)
 Fragile (Julie-Zenatti-Album), ein Album der Sängerin Julie Zenatti (2000)
 Fragile (Film), einen spanischen Horrorfilm (2005)
 Fragile (Lied), ein Lied des Sängers Sting (1988)